Койман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Койман, Кле (род. 1963) — американский футболист, защитник,
 Койман, Эрик Ян (род. 1986) — нидерландский конькобежец, призёр чемпионатов мира на дистанции 10 000 м 2015 и 2016 годов.